Anna Lindhagen kan syfta på:

* Anna Lindhagen (1858–1910), svensk pedagog
 Anna Lindhagen (1870–1941), svensk politiker